Il gruppo della roméite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo del pirocloro. La formula chimica generica dei minerali del supergruppo del pirocloro è la seguente: A2-mB2X6-w, per determinare il gruppo di appartenenza occorre valutare la valenza dominante di B: sia M4+ la somma delle valenze dei cationi tetravalenti, M5+ la somma delle valenze dei cationi pentavalenti e via di seguito. Se M5+ > M4+ e M5+ > M6+ ed il catione dominante M5+ è Sb allora il minerale fa parte del gruppo della roméite. I minerali membri del gruppo sono i seguenti:

 Cuproroméite
 Fluorcalcioroméite
 Fluornatroroméite
 Hydroxycalcioroméite  
 Oxycalcioroméite     
 Oxyplumboroméite

Note 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Roméite